Pater Noster peut faire référence :
  (latin), « Notre Père », une prière chrétienne.

Pater noster, qui es in caelis,

sanctificetur nomen tuum ;

adveniat regnum tuum ;

fiat voluntas tua

sicut in caelo et in terra.

Panem nostrum quotidianum

da nobis hodie,

et dimitte nobis debita nostra,

sicut et nos dimittimus

debitoribus nostris,

et ne nos inducas in tentationem

sed libera nos a malo.

Amen.

Autres 
Tous les homonymes découlent de celui ci, par hommage (ville, monument, nom de famille octroyé à un enfant abandonné), par rappel de la prière (danger), par analogie avec la forme du chapelet qui commence par un Pater, ou indirectement d'une de ces formes (noms d'entreprises ou de produits, du nom du fondateur).
 Paternosters, petit archipel du passage de la Déroute entre l'île de Jersey et le Cotentin, nom évocateur dans un secteur de navigation difficile.
 Paternoster, commune du Cap-Occidental en Afrique du Sud, un des plus anciens villages de pêcheurs de la côte ouest de l'Afrique du Sud.
 à la basilique du Pater Noster, à Jérusalem.
 à Fernando Paternoster (1903-1967), un footballeur argentin.
 Letizia Paternoster (1999 -...) est une coureuse cycliste italienne.
 à un type d'ascenseur continu, le paternoster
 à une entreprise filiale de Spie
 au Paternoster, un type d'émerillon en forme de T
 des étagères permettant d'empiler des produits sur des plateaux mobiles sur grande hauteur, sur le principe de l'ascenseur du même nom, principalement en Allemagne et dans les pays de l'Est. Le nom vient du mode de déroulement semblable à celui des perles sur un chapelet. Il a été ensuite étendu à des étagères non mobiles permettant d'empiler des plateaux de menuiserie en attente de, ou après vernissage chez des fabricants de meubles de l'Est de la France jusqu'il y a 30 ans et plus largement en Allemagne aujourd'hui encore, consistant en deux simples tiges horizontales par niveau.

Voir aussi 
 Notre Père

Lien externe

Notation ancienne 
 Missale Romanum nunc quidem, p. 113 bis - 114, Venise 1558